Vrhnika (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Osrednjeslovenska
 Vrhnika (plaats), een plaats in deze gemeente